Marcus (Iowa)
 Marcus (Washington)

Desambiguações de topônimos

Amigo do Miceli